Gangotena ist der Familienname folgender Personen:
 Alfredo Gangotena (1904–1944), ecuadorianischer Dichter 
 Dolores Gangotena, ecuadorianische Kunstsammlerin, Ehefrau von Camilo Ponce Enríquez, First Lady von Ecuador (1956–1960)
 Raul Gangotena-Rivadeneira (* 1945), ecuadorianischer Diplomat